Little Canada bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Canada (Maine)
 Little Canada (Minnesota)
 Little Canada (New York)